

Cinema 
 Il cliente (The Client) – film del 1994 diretto da Joel Schumacher

Letteratura 
 Il cliente (The Client) – romanzo di John Grisham del 1993

Musica 
Client – gruppo musicale

Televisione 
 Il cliente (The Client) – serie televisiva statunitense
 È nata una stella (The Client) – episodio della quinta stagione di Willy, il principe di Bel-Air
 Il cliente (The Client) – episodio della seconda stagione di The Office